Izraz žagarice se lahko nanaša na:
 
 žagarice (ptice) - Momotidae; družina žužkojedih ptic, ki živijo v gozdovih Srednje in Južne Amerike.
 žagarice (ribe) - Pristiophoridae; družina morskih psov.